Halipteris christi is een Pennatulaceasoort uit de familie van de Halipteridae. De wetenschappelijke naam van de soort is voor het eerst geldig gepubliceerd in 1847 door Koren & Danielssen.

Pennatulacea